Argenton je název nebo součást názvu více geografických objektů ve Francii:

 Argenton (Lot-et-Garonne) – obec v departementu Lot-et-Garonne
 Argenton (řeka) – řeka v departementu Deux-Sèvres
 Argenton-les-Vallées – obec v departementu Deux-Sèvres
 Argenton-l'Église – obec v departementu Deux-Sèvres
 Argenton-Notre-Dame – obec v departementu Mayenne
 Argenton-sur-Creuse – obec v departementu Indre